Кубок Шотландии по футболу 1873/74 — 1-й розыгрыш национального Кубка Шотландии. Победителем турнира стал глазговский клуб «Куинз Парк», который в финальном матче, состоявшемся 21 марта 1874 года на стадионе «Хэмпден Парк», обыграл земляков из «Клайдсдейл» со счётом 2:0.

Календарь

Первый раунд

Четвертьфиналы

Переигровки

Повторные переигровки

Полуфиналы

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 RSSSF: Все матчи Кубка Шотландии на www.rsssf.com 
 Статистика Кубка Шотландии на www.soccerbase.com 
 Кубок Шотландии 1873-74 на www.iffhs.de 
 Scottish Football Archive 1873—74 

1874
Футбол в Европе в 1873 году
Футбол в Европе в 1874 году
Спорт в Великобритании в 1874 году
Спорт в Великобритании в 1873 году